Pułki artylerii noszące numer „39”:

Polskie:
 39 Pułk Artylerii Lekkiej (1944-1951) → 39 Pułk Artylerii Haubic (1951-1955) → 33 Dywizjon Artylerii Haubic (1955–1957)
 39 Pułk Artylerii (1969–1995)

Austro-węgierski:
 39 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Artylerii Polowej Nr 39 (1908–1916)

Niemiecki:
 39 Pułk Artylerii (1935–?)